Mahama peut faire référence à : 
 Alima Mahama (née en 1957), avocate et femme politique ghanéenne.
 Aliu Mahama (1946-2012), homme politique ghanéen.
 Ibrahim Mahama (né en 1987), artiste contemporain ghanéen.
 John Dramani Mahama (né en 1958), homme d'État ghanéen.